Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2014 vond plaats van 31 maart tot en met 6 april 2014 in de Amerikaanse stad Charleston (South Carolina). Het was de 42e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond. Het is het enige toernooi dat werd gespeeld op groen gravel.

Het toernooi van 2014 trok 87.977 toeschouwers.

Samenvatting 
Enkelspel
Titelverdedigster Serena Williams was als eerste geplaatst. Zij werd al in haar openingspartij (tweede ronde) geklopt door de twintigjarige Slowaakse Jana Čepelová (WTA-78).

Het 14e reekshoofd Andrea Petković uit Duitsland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Slowaakse Jana Čepelová in twee sets. Petković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar.

De Nederlandse Kiki Bertens, die via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel had veroverd, bereikte de tweede ronde. Daarin verloor ze van de als derde geplaatste Sara Errani.

Dubbelspel
Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Peng Shuai, moest in de eerste ronde de strijd voortijdig staken, door buikspierproblemen van Peng.

Het ongeplaatste duo Anabel Medina Garrigues / Jaroslava Sjvedova, dat in 2012 de finale had verloren, won nu het toernooi. Zij versloegen in de finale de eveneens ongeplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast twintig dubbelspeltitels met andere partners; Sjvedova acht.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Charleston 2014
Charleston